Verity se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ruggero Verity
 David S. Verity